Varga Márton
 Varga Márton (1767–1818) földrajzi író, gazdasági akadémiai tanár, természettudós
 Varga Márton (1886–1952) kertész

Hasonló nevűek
 Varga Lajos Márton (1942–2017) kritikus, irodalomtörténész, rádiós szerkesztő, főiskolai tanár